Павлов, Виктор — советский боксёр.
 Павлов, Виктор Владимирович (1923—2014) — конструктор радиоэлектронного вооружения, Герой Социалистического Труда (1984).
 Павлов, Виктор Дмитриевич (1937—2016) —  советский и российский учёный, кандидат сельскохозяйственных наук.
 Павлов, Виктор Павлович (1940—2006) — советский и российский актёр театра и кино.